

Patronymes 
Rouzavine (masculin ; ) ou Rouzavina (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Andreï Rouzavine (1986-), athlète russe, spécialiste de la marche athlétique
 Ianna Rouzavina (1982-), escrimeuse russe

Patronyme russe